Sternenkinder steht für:
 Mehrzahl von Sternenkind
 Tatort: Sternenkinder, deutscher TV-Krimi aus dem Jahr 2006
 Sternenkinder (Roman), Roman von Stephen Baxter aus dem Jahr 2004 (Originaltitel: Exultant)
 Sternenkinder (Spiel), Kinderspiel von 2005
Siehe auch:
 Starchild